Татьяна Юрьевна Панова (родилась 13 августа 1976 года в Москве, СССР) — бывшая российская профессиональная теннисистка и тренер. Одна из самых невысоких (154 см) теннисисток, когда-либо входивших в топ-20 мирового рейтинга.
 Финалистка Кубка Федерации-1999 в составе национальной сборной России.
 Полуфиналистка одиночного турнира Orange Bowl-1993.
 Полуфиналистка парного турнира Orange Bowl-1993.

Общая информация 
Родителей Татьяны зовут Юрий и Людмила. У россиянки есть брат Руслан, который некоторое время числился в качестве тренера сестры.

Среди любимых мест в мире называет американский штат Флориду.

После окончания игровой карьеры Панова работает детским тренером в теннисном центре имени Артура Эша в Филадельфии.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (6)

Поражения (2)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (1)

Поражения (1)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1976 году
Родившиеся 13 августа
Теннисисты России
Родившиеся в Москве
Теннисные тренеры России